Дическул — дворянский род Российской империи
 Дическул, Дмитрий Александрович (род. 1926) — главный инженер Пермского моторостроительного завода имени Я. М. Свердлова, Герой Социалистического Труда (1971).
 Дическул, Павел Викторович (1839—1909) — член Государственного совета Российской империи, юрист, философ, помещик, предприниматель, журналист, писатель.
 Дическуло, Леонид Аполлонович (1847—1889) — украинский революционер, народник.

Примечания